Edmund Niziurski (1925–2013) – polski prozaik i publicysta, autor Księgi urwisów i Sposobu na Alcybiadesa.
 Mirosław Niziurski (1932–2015) – polski kompozytor, profesor sztuk muzycznych, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.